Dande oder Dandé bezeichnet:

Dande (Angola), ein Ort in  Angola
Dandé (Burkina Faso), eine Gemeinde und Departement in Burkina Faso
Dande (Fluss), einen Fluss in Angola
Dande (Hunyani), einen Fluss in Simbabwe